Diese Liste der Abgeordneten zum Oberösterreichischen Landtag (XVIII. Gesetzgebungsperiode) listet alle Abgeordneten zum Oberösterreichischen Landtag in der XVIII. Legislaturperiode auf. Die Gesetzgebungsperiode reichte vom 19. November 1955 bis zum 16. November 1961, die Angelobung der Abgeordneten erfolgte am 19. November 1961. Nach der Landtagswahl 1955 entfielen 25 der 48 Mandate auf die ÖVP, 19 auf die SPÖ und 4 auf die Freiheitliche Wahlgemeinschaft (FW). Gegenüber der vorangegangenen Gesetzgebungsperiode hatten ÖVP und SPÖ stark zulegen können, Verlierer war die Wahlpartei der Unabhängigen, die nach der Gründung der FPÖ als Freiheitliche Wahlgemeinschaft angetreten war. Der Landtag wählte nach der Angelobung die Landesregierung Gleißner VII, die während der gesamten Gesetzgebungsperiode amtierte.

Funktionen

Landtagspräsidenten 
Matthias Hödlmoser (ÖVP) übernahm zu Beginn der Gesetzgebungsperiode erneut das Amt des Ersten Landtagspräsidenten. Auch Franz Harringer wurde als Zweiter Landtagspräsident wiedergewählt. Dritter Landtagsprisent war Jakob Mayr von der ÖVP.

Klubobleute 
Klubobmann der ÖVP war Johann Blöchl, das Stellvertreteramt übernahm Landtagspräsident Jakob Mayr. Bei der SPÖ hatte Ludwig Bernaschek die Funktion des Klubobmanns inne, er wurde von Franz Plasser vertreten. Bei der FPÖ war Alois Bachinger zum Klubobmann gewählt worden, Friedrich Peter war sein Stellvertreter.

Landtagsabgeordnete

Weblinks 
 Land Oberösterreich Biografien aller Landespolitiker von 1861 bis heute

Literatur 
 Harry Slapnicka: Oberösterreich – Die politische Führungsschicht ab 1945 (= Beiträge zur Zeitgeschichte Oberösterreichs. 12). Oöla, Linz 1989, .

Liste 18